

Astronomia
 11305 Ahlqvist – asteroide della fascia principale

Persone
 August Ahlqvist – poeta e filologo finlandese
 Severin Ahlqvist – lottatore danese/svedese
 Thure Ahlqvist – pugile svedese